Да́нна Пао́ла (полн. имя: , род. 23 июня 1995 в Мехико) — мексиканская актриса и певица.

Биография 
Впервые появилась на телевидении в 1999 году в мексиканской версии «Улицы Сезам» и вскоре начала сниматься в телесериалах, где сыграла множество заметных ролей. Наиболее известная из них — главная роль Патито в мексиканском молодёжном мелодраматическом телесериале «Atrévete a soñar», выходившим на экраны в 2009—2010 гг. С 2018 по 2020 год снималась в испанском сериале от Netflix «Элита». После окончания съемок в телесериале возобновила свою музыкальную карьеру, выпустив студийный альбом SIE7E+ в 2020 году, и альбом K.O. в 2021 году.

Работы

Фильмография 

Телевидение

Кино

Театр

Дискография 

Студийные альбомы
 Mi globo azul (2001)
 Océano (2004)
 Chiquita pero picosa (2005)
 Danna Paola (2012)
 Sie7e+ (2020)
 K.O. (2021)

Мини-альбомы (EP)
 Danna Paola (2007)

Саундтреки к фильмам
 Amy, la niña de la mochila azul vol. 1 (2004)
 Amy, la niña de la mochila azul vol. 2 (2004)
 Pablo y Andrea (2006)
 Atrévete a soñar (2009)
 Atrévete a soñar 2 (2009)
 Enredados (2010)

Сборники
 Lo mejor de Amy, la niña de la mochila azul (2004)
 Atrévete a soñar 1.5 (2009)

Концертные альбомы
 Atrévete a soñar: El concierto (2010)

Другие альбомы
 Mensaje de Paz (2003)
 Regina (2003)
 Anita La Huerfanita (2004)
 Canta como Danna Paola (2005)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт (отсутствует)
 Официальная страница Данны Паолы в социальной сети Instagramm
 
 Официальная страница Данны Паолы на сайте Google+
 
 
 
 

Родившиеся в 1995 году
Певцы и певицы Мексики
Родившиеся в Мехико
Дети-певцы
Дети-актёры Мексики
Актрисы озвучивания Мексики